Atsuko Enomoto – doppiatrice giapponese
 Ken'ichi Enomoto – attore e comico giapponese
 Tatsuya Enomoto – ex calciatore giapponese
 Tetsuya Enomoto – ex calciatore giapponese